BiH:
 Gornja Bioča (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Gornja Bioča (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš